Егиндибулак (, до 2007 г. — Кызылту) — аул в Хобдинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав аульного округа им. И.Курманова. Код КАТО — 154258500.

Население 
В 1999 году население аула составляло 219 человек (114 мужчин и 105 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 183 человека (84 мужчины и 99 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Хобдинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана